Валери Каприски (, настоящее имя Валери Шерэс (); род. , Нёйи-сюр-Сен, Франция) — французская киноактриса. Наиболее известна по ролям в фильмах «На последнем дыхании» (1983), «Публичная женщина» (1984) и «» (1994).

Избранная фильмография

Ссылки

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами